China-Syndrom bezeichnet
 einen Atomunfall mit Kernschmelze
 den Spielfilm Das China-Syndrom
 die letzten beiden Episoden von King of Queens